James Robson est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par R. E.  Rodgers.

Il est le principal lieutenant de Vernon Schillinger.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°97R492. Condamné le  pour meurtre au premier degré à la prison à perpétuité et libérable sur parole après 25 ans.

Personnalité 
Incarcéré pour le meurtre d'un homme noir qui se promenait dans la rue avec sa femme, James Robson est le bras droit de Vernon Schillinger, chef des Aryens, durant une longue partie de la série. Robson à un caractère similaire à celui de Schillinger, il est raciste, sadique, violent et est l'un des membres les plus sauvages de la Fraternité Aryenne. Dans la saison 6, après son expulsion de la Fraternité, il change de caractère et semble regretter et avoir des remords quant à ses mauvaises actions passées.

Parcours dans la série 

À la base personnage secondaire voire tertiaire dans les premières saisons, Robson gagne en importance dans la saison 4 où il devient l'un des principaux détenus aryens. Dans la saison 6 il devient même un des personnages les plus importants de la série.

Saison 2 

James Robson fait une unique apparition dans la saison 2, au premier épisode.
Suite à l'émeute qui a conclu la première saison, les prisonniers d'Emerald City sont transférés dans l'unité B, où Robson vit. Il se voit alors contraint de partager sa cellule avec Tobias Beecher et Bob Rebadow. Durant la nuit, Robson impose à Beecher une fellation, cependant ce dernier retourne la situation en mordant et sectionnant le bout du pénis de Robson, qui part à l'infirmerie. Il ne sera plus revu du reste de la saison.

Saison 3 

Robson réapparaît au cours de la saison 3, cette fois-ci en tant que membre à part entière de la Fraternité Aryenne. 

Dès son retour dans la série il tente de violer Cyril O'Reilly, mais ce dernier ne se laissant pas faire, une bagarre éclata entre les deux hommes, avant d'être séparés par les autorités. Plus tard un tournoi de boxe est organisé par Sean Murphy et Robson est choisi par les aryens pour les représenter.

Il apprend que Cyril sera son premier adversaire et part donc avec Schillinger narguer Ryan le frère de Cyril. Ce dernier va donc voler du chloral hydraté à l'infirmerie pour en verser dans la gourde de Robson. Durant le combat, alors que Robson avait l'avantage et semblait dominer Cyril au premier round, après ingestion de l'eau mélangé au chloral hydraté, il perd de ses capacités et Cyril le bat facilement. Le reste de la saison Robson ne joue plus vraiment de rôle important.

Saison 4, première partie 

Au début cette saison, Robson est surtout vu en tant que personnage de fond, jouant au billard avec Schillinger et les aryens.
Schillinger qui vient de retrouver son fils Hank, le paye pour qu'il aille kidnapper les enfants de Beecher, il paie ensuite le détenu juif Éli Zabitz pour qu'il aille raconter à Beecher que c'est Chris Keller (l'amant de Beecher) qui a commandité l'enlèvement de ses deux enfants et l'assassinat de son fils. Beecher et Keller se disputeront et se sépareront à la suite de ça. Keller finira par apprendre la vérité et ira parler à Zabitz, lui faisant comprendre que quand il aura trouvé le bon endroit et le bon moment il le tuera. Effrayé, Zabitz part demander la protection de Schillinger, le menaçant de le dénoncer aux autorités s'il refuse, Schillinger accepter donc de le protéger, mais lorsque Zabitz s'en va Schillinger demande à Robson d'aller le tuer. 

Alors qu'il se retrouve dans une salle insonorisée et sans caméra de surveillance, Zabitz se retrouve face à Keller et Robson, couteaux aux mains, prêts à le tuer, les deux hommes se disputent pour savoir qui va tuer Zabitz, qui terrifié à l'idée d'être tué finit par avoir une crise cardiaque. Se rendant compte qu'il est bel et bien mort, Keller et Robson se disent au revoir et repartent chacun de leurs côtés.

Saison 4, seconde partie 

Schillinger qui s'apprête à devenir grand-père, passe beaucoup de temps avec le révérend Jeremiah Cloutier. 

Il laisse alors Robson gérer les aryens durant son absence.
Après une blague raciste qui a mal tourné envers un détenu musulman, Robson se bat et est envoyé en isolement. À sa sortie il désire tuer Kareem Saïd, le leader des musulmans. Il s'allie donc avec Leroy Tidd un détenu noir qui déteste Saïd pour avoir tué Adebisi. Tidd feint alors de se convertir à l'Islam afin de se rapprocher de Saïd, cependant sa conversion devient réelle et il fait comprendre à Robson qu'il n'a plus aucune intention de tuer Saïd. Robson ordonne alors au jeune détenu Carl Jenkins, qui souhaite intégrer la confrérie aryenne, de tuer Saïd pour les rejoindre, auquel cas il le livrerait en tant qu'esclave sexuel aux détenus noirs. Durant le déjeuner, Jenkins sort un couteau pour poignarder Saïd, mais Tidd s'interpose pour le protéger et prend le coup de couteau à sa place, mourant alors dans les bras de Saïd. Jenkins est alors envoyé en isolement cellulaire en attente d'un procès. Saïd, qui sait que c'est Robson qui est derrière tout ça, veut forcer Jenkins à avouer qui lui a ordonné l'assassinat. Grâce à Cloutier, Jenkins finit par avouer que Robson l'a forcé à essayer de tuer Saïd. Entre-temps Schillinger a repris les devants de la Fraternité Aryenne, au grand soulagement de Robson. Schillinger qui travaille au courrier, envoi une lettre de menaces à Jenkins, qui finit par se suicider dans sa cellule, de peur de représailles des aryens. En manque de preuves, Robson ne peut pas être inculpé du meurtre de Tidd et de la tentative d'assassinat de Saïd, il est donc acquitté. Robson et Schillinger partent aussitôt narguer Saïd, qui entre dans une colère noire et rue Robson de coups au visage.

Robson sort rapidement de l'infirmerie et part cette fois-ci bizuter et narguer Beecher, qui a vu sa possibilité de libération conditionnelle refusée, alors que les deux partenaires s'apprêtaient à le violer, Saïd surgit avec un couteau et les poignarde violemment tous les deux avant d'être arrêté par les gardes et envoyé en isolement. 

Schillinger et Robson partent en soins à l'infirmerie.

Saison 5 

Robson et Schillinger sortent tous deux de l'infirmerie après avoir récupéré de leurs blessures, prêts à se venger. 
Une guerre est sur le point d'éclater entre les Aryens et les Musulmans, elle est cependant annulée lorsque Schillinger accepte de participer à des sessions d'interactions avec Saïd, Beecher et Soeur Peter Marie. 

Quand Schillinger apprend que Chucky Pancamo, le chef des mafieux italiens a fait tuer son fils Hank, il s'attaque à Pancamo et aux siciliens dans la salle de musculation, Robson poignarde Pancamo et ce dernier part à l'infirmerie.

Plus tard, Peter Schibetta qui vient de sortir du service psychiatrique, décide d'aller attaquer seul les aryens afin de regagner l'estime des italiens et de prouver sa valeur. Il s'en prend alors à Schillinger, Robson et un troisième aryen avec un couteau de cuisine, mais fût facilement désarmé et maîtrisé. Les trois associés réprimande Peter en le violant tout en lui balançant des insultes ethniques et en parlant de son précédent viol par Adebisi.

Peu après, deux nouveaux détenus blancs, Franklin Winthrop et Adam Guenzel arrivent à Oz. Jeunes et faibles, les aryens en profitent pour tenter de faire d'eux leurs esclaves sexuels. Guenzel échappe aux aryens, étant envoyé à Em City. Mais Winthrop est envoyé dans l'unité B, où se trouvent tous les aryens. Ces derniers sauvent Winthrop de Clarence Seroy, un détenu noir en surpoids qui s'apprêtait à le violer uniquement pour faire de lui leur esclave sexuel. Les aryens violent Winthrop et l'oblige à se travestir. Robson va voir Beecher (qui est le parrain de Guenzel à Em City) et lui dit que bientôt il violerait aussi Guenzel. Beecher demande alors aux italiens provisoirement dirigés par Francis Urbano (le bras droit de Pancamo, qui est à l'infirmerie) de protéger Guenzel. Dans le gymnase, alors que Robson et d'autres aryens se préparent à violer Guenzel, Urbano débarque avec les italiens et le défend. Une bagarre éclate entre les aryens et les italiens et Urbano envoi même Robson à l'hôpital.

Schillinger manipule Guenzel (qui est homophobe) en lui parlant de la relation que Beecher a avec Keller. Guenzel rejette son protecteur avec des insultes homophobe. Irrité, Beecher parvient à convaincre McManus de transféré Guenzel dans l'unité B, ce dernier, sans protecteur, se retrouvera à la merci des aryens.

Plus tard, Robson assassine le jeune détenu musulman Ahmad Lalar avec l'aide d'un autre aryen, en guise d'avertissement de la part de la Fraternité.

Robson de rend ensuite à l'infirmerie où le  dentiste Tariq Faraj, d'origine pakistanaise, lui dit qu'il est atteint d'une maladie aux gencives et qu'il a besoin qu'on lui greffe de nouvelles gencives provenant d'un cadavre. Pour se venger des insultes racistes de Robson à son égard, Faraj lui annonce qu'il lui a implanté les gencives d'un homme noir. Paniqué, Robson demande de l'aide à Schillinger, qui demande la visite d'un membre supérieur de la Confrérie Aryenne, qui lui annonce que Robson doit être exclu de la Fraternité à cause de son sang impur. Schillinger, qui apprécie énormément Robson, refuse tout d'abord de l'exclure, n'ayant pas la preuve que Robson à bel et bien les gencives d'un homme noir, cependant le docteur Faraj paye Arnold "Le Poète" Jackson et Ryan O'Reilly pour faire circuler la rumeur dans toute la prison, Schillinger prend donc là décision d'expulsé son sous-chef pour de bon. Furieux, Robson demande à Faraj la preuve qu'il a bien les gencives d'un  noir
homme dans la bouche, avant de l'attaquer et d'être envoyé en isolement.

À sa sortie, Robson se rend compte que ses camarades aryens l'ignorent et supplie Schillinger de ne pas le laisser tomber, ce dernier lui répond seulement que ce n'est pas son choix et qu'il devra aussi changer de cellule (Schillinger et Robson partageaient la même cellule dans l'unité B depuis la saison 3).

Désespéré, il décide de s'arracher lui-même ses gencives. Il achète de l'héroïne au Poète pour s'en servir en tant qu'anesthésiant. Durant la nuit, il parsème ses gencives d'héroïne et commence à se les couper avec une lame de rasoir, cependant l'héroïne ne fût pas un anesthésiant adéquat et Robson s'écroulera par terre, pris de douleur. Il est de nouveau envoyé en isolement.

Saison 6 

Pancamo, qui s'est remis de sa blessure infligée par Robson, sort de l'hôpital, prêt à se venger de ce dernier. Pancamo et remarque que Robson a été exclu de son gang et qu'il est maintenant à sa portée.

Sans aucun allié pour le soutenir, Robson est donc menacé par les italiens. Il demande de l'aide aux aryens, qui refusent tous de l'aider, sauf Wolfgang Cutler, qui accepte de le protéger seulement s'il devient son prag. Robson accepte et Cutler le sodomise immédiatement à la cuillère. Cutler l'oblige ensuite à se travestir et effectuer des faveurs sexuelles bizarres.

Robson révèle à Soeur Pete qu'il a été violé par son père alors qu'il avait 6 ans.

Plus tard à la cafétéria, Robson qui est habillé en drag, nettoie après Cutler et lui sert ses repas. Pancamo trouve le bon moment et tente de le tuer, mais Cutler le protège des italiens.

Plus tard, Pancamo et Urbano proposent un accord à Robson, ils le laissent tranquille à condition qu'il élimine Cutler. Robson accepte et part ensuite dire à Soeur Peter Marie que Cutler est suicidaire. Il conseille alors à Cutler d'essayer l'asphyxie auto-érotique. À son réveil, Robson voit le cadavre de Cutler pendu. Les autorités déclarent que la mort de Cutler est un suicide.

Notes et références 

Robson, James